Příjmení Beck nosí více osobností:

 Aaron T. Beck (1921–2021) – americký psychiatr
 Andreas Beck (tenista) (* 1986) – německý tenista
 Annika Becková (* 1994) – německá profesionální tenistka
 Antonín Beck – vyučující občanského práva, prvního předmětu v českém jazyce od roku 1849 na Právnické fakultě Olomoucké univerzity
 Antonín Jaroslav Beck (1812–1895) – rakouský a český právník a politik, poslanec Říšského sněmu
 Beck Hansen (* 1970) – americký zpěvák, textař a multiinstrumentalista
 Conrad Beck (1901–1989) – švýcarský skladatel a hudební režisér
 Glenn Beck (* 1964) – americký politický komentátor
 Günther Beck von Mannagetta und Lerchenau (1856–1931) – slovensko-rakouský botanik
 Jakob Beck (1931–2021) – sportovec, zakladatel bojového umění Allkampf-Jitsu
 Jaroslav Beck (* 1988) – český hudební skladatel
 Jeff Beck (1944–2023) – anglický rockový kytarista
 Joe Beck (1945–2008) – americký hudebník
 Josef Beck (1815–1887) – rakouský a český právník a politik, poslanec Říšského sněmu
 Józef Beck (1894–1944) – polský politik a ministr zahraničí
 Karol Beck (* 1982) – slovenský tenista
 Kent Beck (* 1961) – programátor
 Kurt Beck (* 1949) – německý politik, předseda správní rady televizní společnosti ZDF
 Leonhard Beck (1480–1542) – německý malíř a kreslíř
 Ludwig Beck (1880–1944) – německý generál a náčelník generálního štábu německých ozbrojených sil
 Max Wladimir von Beck (1854–1943) – rakousko-uherský politik, předlitavský předseda vlády
 Petr Beck (* 1942) – český historik
 Petr Beck (1927–2019) – uprchlík z Osvětimi a bojovník za svobodu
 Tom Beck (* 1978) – německý zpěvák a herec
 Ulrich Beck (1944–2015) – německý sociolog
 Volker Beck (* 1960) – německý politik
 Volker Beck (atlet) (* 1956) – východoněmecký atlet

firma
 C. H. Beck – německé vydavatelství

seriál
 Stíny na Stockholmem

Související články 
 Bek
 Becker

Externí odkazy 
 

Židovská příjmení
Německá příjmení